Le nom de guerre russo-suédoise peut faire référence à :
 Guerre russo-suédoise de 1495-1497
 Guerre russo-suédoise de 1554-1557
 Guerre russo-suédoise de 1590-1595
 Guerre d'Ingrie de 1610-1617
 Guerre russo-suédoise de 1656-1658 faisant partie de la série de conflit appelé Première guerre du Nord
 Grande guerre du Nord de 1700 à 1721
 Guerre russo-suédoise de 1741-1743 ou guerre des chapeaux
 Guerre russo-suédoise de 1788-1790
 Guerre russo-suédoise de 1808-1809 ou « guerre de Finlande »

Relations entre la Russie et la Suède